

Населені пункти та їхні частини
 Новосілки (Новосюлкі) — село в гміні Грубешів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Новосілки (Новосюлкі) — село в гміні Залесе Більського повіту Люблінського воєводства
 Новосілки (Новосюлкі) — село в гміні Телятин Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Новосюлкі — село в гміні Славатиче Більського повіту Люблінського воєводства
 Новосюлкі — село в гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Новосюлкі — село в гміні Нове Място Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Новосілки Лісні (Новосюлкі) — село в гміні Балигород Ліського повіту Підкарпатського воєводства
 Новосюлкі — село в гміні Ґрудек Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Новосюлкі — село в гміні Добжинево-Дуже Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Новосюлкі — село в гміні Милейчиці Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Новосюлкі — частина міста Хорощ у Білостоцькому повіті Підляського воєводства
 Новосюлкі — частина села Бялоґорце в гміні Кринкі Сокульського повіту Підляського воєводства
 Новосюлкі — частина села Мощона-Панська в гміні Нурець-Станція Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Новосюлкі — частина села Вежхлесе в гміні Шудзялово Сокульського повіту Підляського воєводства
 Новосюлкі — частина села Конюшкі в гміні Новий Двур Сокульського повіту Підляського воєводства
 Новосюлкі — колонія в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства
 Новосюлкі — осада в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Новосілки

Примітки